Santa Margarida é da zona oeste do Rio de janeiro. Trata-se de uma área que pertenceu à Sociedade Anônima Companhia Territorial Palmares. A empresa loteou parte dessa área, em meados do séc. XX, dando ao empreendimento o nome Bairro Santa Margarida, uma possível referência à esposa e mãe de alguns sócios da empresa.

Localização:Na época em que os lotes foram vendidos, os contratos e eventuais escrituras de compra e venda eram elaborados com a referência de localização no bairro Campo Grande. Atualmente, o sub-bairro Santa Margarida integra o bairro denominado Cosmos.

História: A região em que se encontra Santa Margarida integrava uma sesmaria doada pela Coroa Portuguesa aos Carmelitas. Abrangia terras de Guaratiba a Marapicu. As terras pertenciam aos Carmelitas mas eram exploradas economicamente por parceiros que pagavam tributos à ordem religiosa. Faziam parte das "Granjas Agrícolas Palmares", dos Carmelitas, que até 1918, eram ocupadas por 199 sítios. Naquela ocasião, parte destas terras foram transferidas para Vicente Joaquim Coelho, que também era foreiro em Campinho e Furado.

De acordo com Escritura Preliminar de Constituição da Sociedade Anônima Companhia Territorial Palmares, registrada em 12 de março de 1929, no 16º Ofício de Notas, parte da gleba de Vicente Joaquim Coelho, medindo 2 milhões de metros quadrados, avaliada em oitocentos e cinquenta contos de réis, foi cedida à sociedade, como parte do capital da empresa, pelo Doutor Alfredo da Silveira, que se tornou sócio majoritário, incluindo as benfeitorias existentes, livre inclusive de sitiantes ali residentes, não ficando a empresa obrigada a respeitar quaisquer locações ou arrendamentos que por ventura pretendessem que ali existisse.

Em Escritura Complementar, lavrada em 16 de março do mesmo ano, também naquele cartório, ficou confirmada a incorporação da área cedida pelo Doutor Alfredo da Silveira como parte integrante do capital da empresa. Foi registrada também a eleição dos acionistas Armando Vidal Leite Ribeiro e de seu irmão Jorge Vidal Leite Ribeiro para ocuparem respectivamente os cargos de Diretor Presidente e Diretor Gerente. Seu pai e também acionista (minoritário) Fernando Vidal Leite Ribeiro, detentor do título de Barão do Império do Brasil - Barão de Santa Margarida - foi eleito como membro suplente do Conselho Fiscal.

Esporte, Lazer, Cultura e Religião: Santa Margarida possui um clube de futebol, o AESC Mamaô. Possui 9 praças, um restaurante japonês com ótimos pratos com preços acessíveis,   3 clinicas de saúde pública, 3 creches de  Foi neste bairro que surgiu a Banda Ethos. Também existe um CSU (Centro Social Urbano) que contem diversas atividades sociais, e uma delas é o Coletivo de danças urbanas chamado RUA (Revolução Urbana de Arte), Dirigido por Douglas Rodrigues (DG). Foi um dos primeiros bairros cariocas a receber obras e projetos da gestão Eduardo Paes, devido aos sérios problemas sociais ali existentes
As principais igrejas do Bairro são: Igreja Presbiteriana Betel (Estrada do Encanamento 400), Esperança Church (batista próximo ao radar), Igreja Nossa Senhora (Centro de SM), AD de Cosmos Congregação Monte Sinai (Rua 28) , PIB de Santa Margarida(Rua 27), AD Congregação Monte Horebe (Rua Juripiranga, antiga rua 27) e Ministério Videira (Antiga Rua19).

Bairros não oficiais da cidade do Rio de Janeiro‎